Regno Unito
 Charlestown – località dell'Aberdeenshire
 Charlestown – località della Cornovaglia
 Charlestown – località del Craigavon (Irlanda del Nord)
 Charlestown – località del Dorset
 Charlestown – località del Fife
 Charlestown – località dell'Highland, vicino a Gairloch
 Charlestown – località dell'Highland, situata a nord di Inverness
 Charlestown – zona della Grande Manchester
 Irlanda
Charlestown – città della contea di Mayo
 Saint Kitts e Nevis
 Charlestown – capoluogo della Parrocchia di Saint Paul Charlestown
 Stati Uniti d'America
Charlestown – città della Contea di Clark, Indiana
Charlestown – città della Contea di Cecil, Maryland
Charlestown – zona di Boston, Massachusetts
Charlestown – città della Contea di Sullivan, New Hampshire
Charlestown – township della Contea di Chester, Pennsylvania
Charlestown – città della Contea di Washington, Rhode Island
Charlestown – città della Contea di Calumet, Wisconsin

Pagine correlate 
 Charleston